Tato oder tato bezeichnet

 einen Personennamen, siehe Tato (Name)

Namensträger:
 Eloy Tato Losada (1923–2022), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Magangué
 Juan Manuel Tato (1902–2004), argentinischer HNO-Mediziner, Hochschullehrer und Autor
 Manuel Tato (1907–1980), argentinischer Theologe
 Tato (Langobarde), Herzog oder König der Langobarden (490–510)

Tato ist auch der Spitzname von:
 Todor Schiwkow (1911–1998), bulgarischer Politiker

tato ist die Abkürzung für

 Tagestonnen, in einer industriellen Fabrikation täglich durchschnittlich produziertes Gewicht in Tonnen, siehe Tonne (Einheit)

Siehe auch: Tatoo